Tuckerman ist ein englischer Familienname. Er ist seit dem 17. Jahrhundert nachweisbar und verweist auf den Beruf des Walkers (englisch tucker).

Namensträger 
 Bryant Tuckerman (1915–2002), amerikanischer Mathematiker
 Charles K. Tuckerman (1811–1896), amerikanischer Diplomat und Schriftsteller
 Edward Tuckerman (1817–1886), amerikanischer Botaniker 
 Frederick Goddard Tuckerman (1821–1873), amerikanischer Dichter
 Henry Theodore Tuckerman (1813–1871), amerikanischer Schriftsteller, Literatur- und Kunstkritiker
 Joseph Tuckerman (1778–1840), amerikanischer Geistlicher und Sozialreformer
 Samuel Parkman Tuckerman (1819–1890), amerikanischer Komponist

Siehe auch 
 Tuckermann

Einzelnachweise 

Familienname
Berufsname
Englischer Personenname